Дреновец се може односити на:

 Дреновец (Вараждинске Топлице), наеље у граду Вараждинске Топлице, Вараждинска жупанија, Хрватска
 Дреновец (Чрномељ), насеље у општини Чрномељ, регија Југоисточна Словенија, Словенија
 Дреновец (Завршч), насеље у општини Завршч, регија Подравска, Словенија
 Дреновец при Буковју, насеље у општини Брежице, регија Доњепосавска, Словенија
 дреновец при Лесковцу, насеље у општини Кршко, регија Доњепосавска, Словенија